Rua Augusta (Lisboa) — em Portugal
 Rua Augusta (São Paulo) — no Brasil
 Rua Augusta (canção) — do cantor brasileiro Ronnie Cord
 Rua Augusta (canção de Emicida) — do rapper brasileiro
 Rua Augusta (telessérie) — série de televisão brasileira

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de transporte